Daalder, een oude Nederlandse muntsoort
Daalder, een restaurant in Amsterdam

Personen met de achternaam Daalder:
Dirk Leonardus Daalder (1887-1963), een Nederlands onderwijzer en auteur over jeugdliteratuur
Eric Daalder (1957), Nederlands staatsraad en voormalig plaatsvervangend landsadvocaat
Hans Daalder (1928-2016), een Nederlandse politicoloog en publicist, biograaf van Willem Drees
Ivo Daalder (1960), een Amerikaan van Nederlandse komaf, werkzaam bij het Brookings Institution, adviseur van president Clinton; door Obama in 2009 benoemd tot permanent Amerikaans vertegenwoordiger bij de NAVO
Jacob Daalder (Dirkzn) (1862-1935), een Nederlands schoolmeester, auteur van boeken over het Texelse dorp Oosterend
Remco Daalder (1960), een Amsterdams bioloog en schrijver van boeken
Saskia Daalder (1948), een Nederlands neerlandica en linguïste

Zie ook
Achtentwintig (munt), een daalder van 28 stuivers
Rijksdaalder
Wisseldaalder, een munt die altijd terugkeert naar zijn eigenaar